Colonești se poate referi la:

 Colonești, Bacău, reședința comunei cu același nume
 Colonești, Olt, reședința comunei cu același nume